Texas County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Texas County, Missouri 
 Texas County, Oklahoma